
77-я гвардейская зенитная ракетная бригада — зенитное ракетное соединение ПВО Сухопутных войск Российской Федерации. Бригада дислоцируется в г. Кореновск Краснодарского края.

Условное наименование — Войсковая часть № 33742 (в/ч 33742). Сокращённое наименование — 77 гв. зрбр.

Соединение находится в составе Южного военного округа.

История 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 г. «Об организационных мероприятиях в Вооружённых Силах Российской Федерации» 1 декабря 2014 г. в составе войск Южного военного округа сформирована 77-я зенитная ракетная бригада с местом дислокации г. Кореновск Краснодарского края.

В 2015 году личный состав бригады завершил переобучение для работы на зенитной ракетной системе С-300В4 в 106-м учебном центре войск ПВО Сухопутных войск в г. Оренбурге. После обучения бригада переместилась на полигон «Капустин Яр», где на базе 167-го учебного центра боевого применения войск ПВО Сухопутных войск было проведено первое боевое слаживание соединения.

По завершении мероприятий в августе — сентябре 2015 года бригада успешно выполнила боевые стыковочные стрельбы по ракетам-мишеням «Саман» и «Пенсне», имитирующим скоростные аэродинамические цели.

В октябре 2015 года бригада совершила марш на полигон «Ашулук», где в ходе выполнения боевых стрельб с расходом одной ракеты поразила ракету-мишень «Кабан», имитирующую баллистическую ракету.

77-я зенитная ракетная бригада выполняет мероприятия по подготовке к заступлению на боевое дежурство по противовоздушной обороне в пункте постоянной дислокации.

17 марта 2023 года бригаде "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов", Указом Президента Российской Федерации присвоено почётное наименование «гвардейская».

Командиры 
 Полковник Новосёлов Владимир Константинович (2014—2019)
 Истинов Евгений Вячеславович (2019 — )

Примечания

Ссылки 

Воинские формирования Южного военного округа
Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Формирования ПВО СВ Российской Федерации
Зенитные ракетные бригады Российской Федерации